Дома́ купцо́в Коробко́вых (каменный дом, как образец городского жилищного строительства, здание нотариальной конторы) — два особняка-близнеца в классическом стиле, построенные в первой половине XIX века на Кафедральной площади Екатеринбурга купцами Коробковыми. В 1880-х правый особняк был декорирован в псевдоготическом стиле.

История 
Братья Максим и Полиэвкт Ивановичи Коробковы выкупили один дом, выходивший фасадом на Торговую площадь, в 1828 году, после чего занялись его перестройкой. Позднее Максим Иванович открыл здесь магазин колониальных товаров с лавкой. Осенью 1843 года в доме Коробкова в честь его именин состоялось первое в Екатеринбурге выступление театральной группы  из Казани.

С конца XIX века по 1919 год в доме жил и работал нотариус Александр Ардашев — двоюродный брат Владимира Ленина.

Примечания

Ссылки 
 Старый Екатеринбург
 Ардашев и партнеры
 Дома Коробковых, Здание Сибирского Банка и Здание Городской Гимназии

Особняки Екатеринбурга